Agostino Cusani (1542–1598) – włoski kardynał, referendarz Trybunału Sygnatur Sprawiedliwości i Łaski.
 Agostino Cusani (1655–1730) – włoski kardynał, nuncjusz apostolski we Francji.